Die Saison 2013 der German Football League 2 war die 32. Saison der GFL 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

In der Staffel Nord konnten sich die Bielefeld Bulldogs die Meisterschaft sichern. Sie scheiterten jedoch in der anschließenden Relegation um den Aufstieg in die German Football League an den Cologne Falcons und verblieben somit auch in der Saison 2014 in der GFL 2. Die beiden Gruppenletzten Cottbus Crayfish und Rostock Griffins stiegen in die Regionalliga ab.

Meister der Staffel Süd wurden die Allgäu Comets, die sich in der Relegation gegen die Wiesbaden Phantoms durchsetzen konnten und damit in die GFL aufstiegen. In die Regionalliga stiegen die beiden Letzten der Staffel, die Starnberg Argonauts und die Kaiserslautern Pikes, ab.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Statistik

GFL 2 Nord

Ergebnisse

Tabelle

GFL 2 Süd

Ergebnisse 

1 Das Spiel zwischen den Kaiserslautern Pikes und den Allgäu Comets wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und nicht erneut angesetzt. Es wurde mit 20:0 für die Comets gewertet.

Tabelle

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 

Beide Teams konnten ihr Heimspiel gewinnen. Aufgrund des Verhältnisses der erzielten Punkte (48:47) blieben die Cologne Falcons in der GFL Nord, die Bielefeld Bulldogs in der GFL 2 Nord.

Süd 

Die Teams gewannen jeweils ihr Auswärtsspiel. Die Allgäu Comets konnten sich mit dem besseren Punktverhältnis (71:65) durchsetzen und stiegen in die GFL Süd auf, die Wiesbaden Phantoms mussten in die GFL 2 Süd absteigen.

Relegation zum Aufstieg in die GFL 2

Nord 
 Aufsteiger in die GFL 2 Nord sind die Hildesheim Invaders (Regionalliga Nord) und die Tollense Sharks (Regionalliga Ost).

Süd 

 Aus der Regionalliga Mitte haben die Darmstadt Diamonds und Holzgerlingen Twister gemeldet. Aus der Regionalliga Süd der Tabellenzweite Ingolstadt Dukes. Der Meister der Regionalliga Süd, die Straubing Spiders, hat auf eine Meldung verzichtet.

 Aufsteiger in die GFL 2 Süd sind die Darmstadt Diamonds und Holzgerlingen Twister.

Zuschauerzahlen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2013
American-Football-Saison 2013